Филоме́ла () в древнегреческой мифологии:
 Филомела — дочь царя Афин Пандиона и Зевксиппы, сестра Прокны, Эрехтея и Бута.
 Филомела — дочь Приама. См. список детей Приама.
 Филомела — дочь Даная, одна из данаид, жена Панфия (египтиада). См. данаиды.
 Филомела[en] — жена Менетия, мать Патрокла (по версии). См. мифы Локриды.

В астрономии 
 (196) Филомела — астероид, открытый в 1879 году; назван в честь сестры Прокны.